Blutapfel steht für:
 Blutapfel oder Purpurapfel, durch Kreuzung aus Arten der Gattung Äpfel gezüchtete Hybride als Ziergehölz oder Bienenweide
 Blutapfel, Roman (2015) von Till Raether
 Danowski – Blutapfel, deutscher  Fernsehkrimi (2019) nach Motiven des Romans von Till Raether